Teški akutni respiratorni sindrom ili SARS, zarazna bolest
SARS-CoV-2, zarazni virus koji uzrokuje bolest dišnih puteva, COVID-19
S.A.R.S. (Sveže amputirana ruka Satrianija), glazbeni sastav iz Beograda